Los Angeles Police Department
 Korn (band), waarvan de voorloper L.A.P.D. heette